Ла Сабинера има више значења:

 Ла Сабинера (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сабинера (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику